Cremna, antica città della Pisidia (Turchia)
 Cremna, un genere della sottofamiglia delle Riodininae, facenti parte delle farfalle